La Nuit d'Halloween peut désigner :
 La Nuit d'Halloween, un film américain de Jag Mundhra sorti en 1988 ;
 La Nuit d'Halloween, un film américain de Chris Angel sorti en 1999.